Черемха — название нескольких населённых пунктов:

Польша 
 Черемха (польск. Gmina Czeremcha) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хайнувский повят, Подляское воеводство.

Россия 
 Черемха — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Черемха — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Устаревшая форма слова черёмуха, употребляется в современной речи как синоним для топонимов.